Schnaitbach ist ein Gewässername:

 Schnaitbach (Dürnach), linker Zufluss der Dürnach bei Unterschnaitbach, Gemeinde Maselheim, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Schnaitbach (Fallbach), rechter Zufluss des Fallbachs (rechter Nebenlauf der Fichtelnaab) in Mehlmeisel, Landkreis Bayreuth, Bayern

 Pechschnaitbach, Oberlauf des Röthelbach (Traun) beim Ortsteil Mitterbichel, rechter Zufluss der Traun bei Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Schnaitbacher Urkunde
 Schnaittach
 Schneitbach